Stadion Gradski vrt, nogometni stadion u Osijeku
 Dvorana Gradski vrt, višenamjenska športska dvorana u Osijeku